Hansdorf steht für:

 Großhansdorf, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Jankowa Żagańska, dt. Hansdorf, Kreis Sagan in Niederschlesien; Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Westpolen
 Janów (Elbląg), dt. Hansdorf (Gut) im Landkreis Elbing; Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Nordpolen
 Klein Hansdorf, Ortsteil der Gemeinde Jersbek im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Ławice, dt. Hansdorf im Landkreis Rosenberg i. Westpr., Westpreußen; Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Siehe auch
 Hanstorf
 Hannsdorf